Kellogg kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Kellogg
 Vernon Myman Lyman Kellogg

Robotskapade auktorsförkortningar